C3H8S – formula molecolare dell'1-propantiolo
C3H8S – formula molecolare del 2-propantiolo

Formule molecolari